Конституция Чувашской АССР (1926)
 Конституция Чувашской АССР (1937)
 Конституция Чувашской АССР (1978)

См. также 
 Конституция Чувашской Республики